Герман, Дмитрий:
 Герман, Дмитрий Александрович (род. 1972) — российский ботаник.
 Герман, Дмитрий Семёнович (род. 1955) — советский и американский художник и скульптор.
 Герман, Дмитрий Сергеевич (род. 1988) — белорусский футболист.